Trinchera peut désigner :

 Trinchera, un journal nicaraguayen
 Trinchera, en tauromachie : une passe de muleta

 La Trinchera, le titre d'un film réalisé en 1969 par Julio Alemán
 La Trinchera, le titre d'un film réalisé en 1969 par Carlos Enrique Taboada

 Trinchera, médecin de la cour de Ferdinand II des Deux-Siciles
 Paul Trinchera, réalisateur américain de films muets